Amerikaanse zwarte beer
 Aziatische zwarte beer